Die folgende Liste beinhaltet die höchsten Berge in Nordmazedonien. Sie sind nach Meereshöhe geordnet und werden hier in der mazedonischen und falls vorhanden noch in der albanischen Sprache aufgeführt.

Liste

Quellen 
 Höchste Berge Mazedoniens. In: Exploring Macedonia. Abgerufen am 9. Oktober 2012 (englisch)
 Last glaciation of the Šara Range In: Universität Wien. Abgerufen am 10. Oktober 2012 (englisch; PDF-Datei, 3,31 MB)

Nordmazedonien, Berge
!Nordmazedonien
!